Amalia del Palatinado-Zweibrücken (Mannheim, 9 de octubre de 1790-Darmstadt, 24 de enero de 1794) fue una princesa que murió en la infancia, la cuál fue hermana de reyes y emperadores.

Biografía 
Amalia nació siendo hija del futuro rey de Baviera, Maximiliano del Palatinado-Zweibrücken y de su primera esposa, la princesa Augusta Guillermina de Hesse-Darmstadt. Ella tenía dos hermanos mayores, Luis y Augusta, y dos hermanos menores, Carolina y Carlos.

Para el momento de su nacimiento sus padres que habían vivido en la corte francesa, habían huido tras la Revolución, trasladándose a Mannheim, que su vez que estaba abierto a todos los emigrantes que buscaban protección de las tropas revolucionarias francesas, de hecho su madre señaló entonces: "...mi parto fue muy ruidoso debido a la llegada de muchos extraños de distinción...". Amalia fue nombrada en honor a su tía, la princesa María Amalia de Sajonia, la cuál era duquesa del Palatinado-Zweibrücken, siendo nombrada también su madrina. 

Debido a que las tropas francesas llegaron a ocupar Mannheim, la familia tuvo que huir, instalándose en Suiza y posteriormente en Darmstadt con la familia materna. Amalia siempre fue una niña enfermiza y débil. En 1794, ella y su hermana Carolina de casi dos años enfermaron de viruela; mientras Carolina se recuperaba, Amalia empeoraba y finalmente falleció antes de cumplir los 4 años, para tristeza de su familia. Fue enterrada en la iglesia de dicha ciudad, su madre que la sobrevivió dos años, fue enterrada junto a ella.

Referencias

Véase también 
Mortalidad infantil

Fallecidos por viruela
Niños fallecidos
Princesas de Baviera del siglo XVIII (casa de Wittelsbach)